Броми́д ланта́на(III) — бинарное неорганическое соединение, соль металла лантана и бромистоводородной кислоты с формулой LaBr, бесцветные кристаллы, растворимые в воде, образует кристаллогидрат.

Получение 
 Действие бромистого водорода на оксид или сульфид лантана:

Физические свойства 
Бромид лантана(III) образует бесцветные кристаллы .

Хорошо растворяется в воде, этаноле, ацетоне. 
Не растворяется в диэтиловом эфире.

Образует кристаллогидраты состава LaBr·7HO.

Химические свойства 
 Реагирует с щелочами:

 Вступает в обменные реакции:

 Лантан вытесняется из бромида активными металлами:

Применение 
Монокристаллы бромида лантана, активированного трёхвалентным церием (LaBr3:Ce), используются в качестве быстрых сцинтилляторов с высоким световыходом.

Литература

Примечания 

лантана
Сцинтилляторы